Мамаевцы () — село в Кицманском районе Черновицкой области Украины.

Географическое положение 
Село расположена на левом берегу Прута. В районе села в Прут впадает два притока с одинаковым названием Совица. Один из них впадает в Прут на западной оконечности села, а второй — на восточной.

Через село проходит автомагистраль Черновцы—Тернополь и железная дорога (станция Мамаевцы).

История 
В 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета УССР село Новые Мамаевцы было переименовано в Новоселье, а Старые Мамаевцы в Староселье.

В 1991 году села Новосёлка и Староселье объединились в село Мамаевцы.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившейся здесь ПМК № 6.

Население по переписи 2001 года составляло 5818 человек.

Известные жители и уроженцы 
 Гнатюк, Дмитрий Михайлович (1925—2016) — оперный певец, народный артист СССР (1960).
 Стасюк, Денис Иванович (1919 — после 1998) — Герой Социалистического Труда.

Местный совет 
59343, Черновицкая обл., Кицманский р-н, с. Мамаевцы, ул. Шевченко, 156.

Примечания

Ссылки 
 Мамаивцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Кицманского района